A Segunda División 1942-43-as szezonja volt a bajnokság tizenkettedik kiírása. A bajnokságban, hasonlóan az előző évhez, három csoportra osztva összesen 24 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

Első rájátszás

Második rájátszás 

 
|}

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2